Carlos Ronaldo Cardoso de Moraes Rêgo (Belém, PA, 1956) é um artista plástico e designer gráfico brasileiro.

Graduado em Arquitetura pela Universidade Federal do Pará. Estudou calcografia com Valdir Sarubbi e Evandro Carlos Jardim, entre outros. Obteve prêmios em salões de artes plásticas e na área das artes gráficas. É professor do curso de artes visuais da Universidade Federal do Pará, lecionando gravura em metal, xilogravura e serigrafia.

Ligações externas 
 

Ronaldo Moraes Rêgo
Naturais de Belém (Pará)
Arquitetos do Pará
Alunos da Universidade Federal do Pará
Designers gráficos do Brasil